Скарбъроу  може да се отнася за:

 Скарбъроу, град в Англия
 Скарбъроу, град в Канада
 Скарбъроу, град в САЩ
 Скарбъроу, град в Тринидад и Тобаго

Източник на названието